Лос Очо Ерманос има више значења:

 Лос Очо Ерманос (Кампече), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лос Очо Ерманос (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Очо Ерманос (Исхуатлан дел Суресте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику